Movavi Video Suite — это пакет программ, созданный российским разработчиком Movavi. Набор предназначен для компьютеров на платформе Windows — 7, 8, 10. В него входит видеоредактор Movavi Video Editor Plus, конвертер изображения и видео, утилиты для записи экрана, захвата с камер, ТВ-тюнеров и VHS, нарезки видео и для записи оптических дисков, а также мультимедиа проигрывательот Movavi. В программе есть и мастер автоматического создания клипов. Журнал IT Expert трижды присуждал программе награду "Выбор эксперта": в 2015, 2017 и 2019 году.

Функциональность 

Редактирование видео и создание слайд-шоу

В видеоредакторе можно улучшить качество изображения и звука: стабилизировать видео, исправить цвета и нормализовать громкость. В программе есть и инструменты для монтажа: нарезка, кадрирование, масштабирование, добавление фильтров, переходов и титров. Спецэффекты представлены такими функциями, как, например, хромакей, стоп-кадр и картинка в картинке. В программе есть и мастер автоматического создания клипов.

Конвертация видео, аудио и изображений

Модуль конвертации позволяет менять формат видео, аудио и изображений. В программе доступно более 180 форматов, а также режим SuperSpeed, обеспечивающий смену формата без перекодирования.

Запись видео с экрана

Модуль предназначен для записи происходящего на экране: использования программ, онлайн видео, чатов в Skype, игр в оконном режиме.

Другие функции:

 Захват с камер, ТВ-тюнеров и VHS
Запись экрана и вебкамеры 
 Работа с образами дисков
 Нарезка видео
 Проигрывание видео и аудио

См. также 
 Movavi Video Editor
 Movavi Видео Конвертер
 Movavi Photo Editor
 Movavi Screen Recorder Studio

Примечания 

Программное обеспечение для Windows
Проприетарное программное обеспечение
Программное обеспечение для редактирования видео
Программное обеспечение для скринкастинга